RAM de l'anglès Random-Access Memory, memòria d'accés aleatori, tipus de memòria informàtica
 RAM o reacció adversa a medicament, efecte no desitjat que es produeix en un pacient en ser tractat amb un o diversos medicaments 
 RAM F1, constructor de cotxes de competició britànic que va arribar a disputar curses a la Fórmula 1
 RAM o Revista del Aficionado a la Meteorología, revista espanyola de divulgació meteorològica per Internet
 Ram o branca, tija d'un arbre
 Mercat del Ram de Vic
 Diumenge de Rams, festivitat cristiana
 Biografies:
 Ram o Aram (fill d'Hesron)

 Ram Baran Yadav (Sapahi, Índia, 1948), polític del Nepal, primer president del país 

 Guru Ram Das (Lahore, Pakistan, 1534 – 1581, Amritsar, Índia), quart guru del sikhisme (1574)
 Ram Narayan (1927), músic indi
 Tula Ram, missatger al servei de Gobind Chandra, darrer raja de Cachar (Kachar) 
 Ram Ouédraogo (1950, Agboville, Costa d'Ivori), polític Burkinès i membre del partit Reunió dels Ecologistes
 Domènec Ram i Lanaja (Alcanyís, - Roma, 1445), eclesiàstic i president de la Generalitat de Catalunya
 Berenguer de Bardaixí i Ram, noble dels segles  i , fill segon del poderós Justícia d'Aragó Berenguer de Bardaixí
 Toponímia:
 Can Ram, barri de Sant Pere de Vilamajor situat al veïnat de Boscassos i Vallserena
 Fita del Ram, muntanya del terme d'Esporles, a Mallorca
 Parshu Ram Mahadev, llogaret del Rajasthan
 Puig del Ram, muntanya entre els municipis de Campdevànol i de Ripoll (Ripollès)